Джео Кист Данни Экра (; родился 10 января 1999, Абиджан, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Кайсар».

Биография 
Карьеру Джео начал в родном Абиджане. В европейском футболе ивуариец дебютировал в составе молдавского «Саксана», выступающего в высшем дивизионе страны. Отыграв год в Молдове, Экра в июле 2019 перебрался в Армению, где подписал контракт с армянским клубом «Ноа» из Еревана. За полгода он принял участие в 4 матчах и покинул команду в статусе свободного агента.

Следующим клубом футболиста был «Тамбов», к которому полузащитник присоединился в феврале 2020-го. Однако за первую команду Джео ни одного матча не провел, ограничившись выступлениями за молодежный состав и в августе покинул клуб.

В 2021 году играл за донецкий «Олимпик», а затем перешёл в российский клуб «Акрон».

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки ФК «Саксан»
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Акрон»